YKT steht für:
 Flughafen Klemtu, British Columbia, Kanada (IATA-Code)
 Yokohama Kōsoku Tetsudō, japanische Bahngesellschaft

ykt steht für:
 Kathu, Vertreter von Mondzische Sprachen (ISO-639-3-Code)

Abkürzung